Victoire Theismann est une psychanalyste, psychothérapeute, autrice et metteuse en scène belge.

Biographie 
Elle a été comédienne pendant 20 ans et a repris des études en 1996 pour se reconvertir dans le domaine de la psychothérapie. Elle a participé au doublage de nombreux films et téléfilms entre 1996 et 2004. Elle est aussi auteure, metteuse en scène et réalisatrice. 

Elle a réalisé des documentaires, seule ou en équipe entre 2000 et 2007.

Elle se forme à la psychologie analytique  de base Jungienne, à la psychothérapie transgérationnelle et à l'analyse transactionnelle notamment auprès de Savoir Psy, d'Étienne Perrot, de l' EEPA (École européenne de philosophies et de psychothérapies appliquées), dont elle est membre fondateur et y fut  enseignante jusqu'en 2011. Elle s'est également formée à la SFU Vienne (Autriche) et a participé dès 2007 à la création en France de la branche française SFU Paris (Centre universitaire privé de psychologie et psychothérapie appliquée et intégrative). Elle rejoint l'équipe enseignante de la SFU-Paris en 2009.

Elle est depuis 2007 présidente de Butterfly istb, association qu'elle a créé et qui accompagne les personnes momentanément démunies en proposant un accès à la psychothérapie et aux thérapies non remboursées par la sécurité sociale telles que l'acupuncture, la sophrologie, la naturopathie, la médecine chinoise, la RSP, etc. 

En 2012, elle a assuré la mise en scène de la pièce L'Amour dans tous ses états, écrite par Guy Corneau, Danielle Proulx et Camille Bardery qui s'est jouée au forum du couple et de la famille à Montreux. Elle a repris la mise en scène du spectacle dans une forme plus adaptée au théâtre en 2015.

Elle a écrit deux romans : À jeudi (2006) et L'Ami d'éternité (2016). 

Elle est également l'un des auteurs ayant participé au livre posthume de Guy Corneau: Mieux s'aimer pour aimer mieux (2019). Les deux autres auteurs qui ont contribué à ce livre sont Thomas d'Ansembourg et Marie-Lise La Bonté.

Publications 
 À jeudi, éditions Le Manuscrit - Martine Lemalet, roman, 2006. Prix du premier roman Express et Métro.

Filmographie

Réalisatrice 
 2002 : Afokpameton ou le berceau d'un monde. Productions Delaroche
 2005 : Jamais je ne t'oublierai, avec Anne Roussel et Sajan Gardeux
 2007 : De mémoire d'anciens, Télémac Productions

Actrice 
 1990 : Dames galantes, de Jean-Charles Tacchella :  de Negrepelisse
 1992 : Maigret chez les flamands, série télé : Maria Peeters
 1995 : Les Caprices d'un fleuve, de Bernard Giraudeau :  de La Malène
 1998-1999 : La Kiné, de Daniel Vigne : Constance
 2004 : L'Enfant de personne, de Michaël Perrotta : la femme du colloque de Claudio

Doublage 
 1996-1997 : VF de l'actrice Nefta Perry (Sara) dans la série Steve Harvey Show
 1996 : VF de l'actrice Charisma Carpenter (Ashley Green) dans la série Couleur Pacifique
 1997-1999 : VF de l'actrice Priscilla Garita (Gaby) dans la série Sunset Beach
 1998 : VF de l'actrice Debrah Farentino (Jane) dans la série Trois hommes sur le green
 1998-2000: VF de l'actrice Samantha Adriaanse (Clotho) dans la série Xéna la Guerrière
 1998-2002: VF de l'actrice Holly Robinson Peete (Malena Ellis) dans la série Pour le Meilleur ?
 2000-2001 : VF de l'actrice Lana Parrilla (Angie Ordonez) dans la série Spin City
 2003-2004: VF de l'actrice Holly Robinson Peete (Tanya Ward) dans la série La Famille en Folie
 2003-2006 : VF de l'actrice Caren Browning (Capitaine Judith Siper) dans la série New York unité spéciale
 2006: VF de l'actrice Lalainia Lindbjerg (Princesse Courtney) dans le film Barbie au bal des douze princesses

Théâtre

Comédienne 
 1990-1992 Une Vilaine Femme Brune de S. Guitry, mise en scène de P. Massiah au théâtre de Nesle à Paris
 1990-1992 Mais n'te promène donc pas toute nue de Feydeau, mise en scène de P. Massiah au théâtre de Nesle à Paris
 1993-1995 Step by Step de Greg Greenberg, mise en scène de Greg Greenberg à NYC
 1993-1995 Night Mother de Marsha Norman, mise en scène de Greg Greenberg à NY
 1996-1997 : Page 27, de Jean-Louis Bauer, mise en scène de Pierre Santini, au théâtre Tristan Bernard à Paris et tournée en Europe francophone.
 1998-1999 : Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, mise en scène de Jean Martinez, au théâtre Mouffetard à Paris avec Marie Josée Nat et Antoine Nouel
 2003 : Pour l'amour de Dieu ou de rien, de David Assaraf, mise en scène de Antoine Malaquias à Avignon au théâtre le Funambule

Mise en scène 
 2015 : L'Amour dans tous ses états, (Guy Corneau, Danielle Proulx, Camille Bardery) avec Camille Bardery (Céline) et Hervé Pauchon (André). Jouée de  à  au Feux de la rampe et de septembre à  au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Après la mort de Guy Corneau en , la pièce reprend avec Eric Aubrahn dans le rôle du psy au théâtre du Splendid à Montmartre. La pièce a également été jouée en tournée en 2015 à Lille, 2016 à Lausanne, Genève , et en 2017 à Pézenas.

Notes et références

Liens externes 

Psychologue jungien
Actrice belge de cinéma
Femme de lettres belge
Page sans Infobox SHS souhaitée
Conférencier
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)